Библијска генеалогија је генеалошка информација која се налази у Библији. У Старом завету постоје бројна поглавља посвећена овом питању: генеалогија патријараха од Адама до Аврама, детаљне слике свих племена Израела, родослов народа који су суседни старим Јеврејима. Ова поглавља су обично праћена директним упућивањем на „порекло“ (на хебрејском, теллот). У Новом завету су позната два родослова Исуса Христа: чувени родослов на самом почетку Јеванђеља по Матеју: „Авраам роди Исака…“ и мање познат родослов у Јеванђељу по Луки, који је, списак Христових предака од Јосифа обрнутим редоследом до Адама. Многи од оних који су укључени у генеалогије, према легенди, сматрају се праоцима читавих племена и народа.

Од Адама до Ноја 
У претпотопној историји људског рода могу се пратити две гране: деца Каинова и деца Сетова. Линија Каинових потомака се прекида са почетком Великог потопа, након чега су преживели само Ноје и његови синови.

Синови Ноја

Потомци Сема 
Семов род у Библији је детаљно описан и његова линија се може пратити до Исуса Христа. Семити првенствено укључују Јевреје, Арапе и Асирце.

Потомци Јафета 
Стари завет се само успутно бави Јафетом и његовим потомцима. Традиционално, Јафетити су повезани са Индоевропљанима. Понекад укључују и кавкаске и турске народе. У ширем смислу, Јафетити су целокупна популација планете, са изузетком Хамита и Семита.

Потомци Хама 
Хамит Бело је заслужан за доминацију Вавилоном и изградњу Вавилонске куле (према другој традицији, Вавилонску кулу је саградио Нимрод).

Од Јуде до Давида 

 Јуда
 Фарес
 Есром
 Арам
 Аминадав
 Насон
 Салмон
 Воаз
 Овид
 Јесеј
 Давид

От Каина до Ламеха

Литература 

 Сим, Хам, Иафет, Шем, Хам, Йефет / Щедровицкий Д. В. // Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М. : Советская энциклопедия, 1990. — 672 с., 16 л. ил. — .

Библијске личности